Lunn peut faire référence à :

Patronyme 

 Arnold Lunn (1888-1974), alpiniste britannique.
 Elizabeth Teter Lunn (1904–1998), biologiste américaine.
 
 Gary Lunn (né en 1957), homme politique canadien.
 George Lunn (homme politique britannique) (1861-1939).
 George R. Lunn (1873-1948), pasteur et homme politique américain.
 Gladys Lunn (1908-1988), athlète anglaise.
 Janet Lunn (née en 1928), écrivaine pour la jeunesse canadienne.
 
 John Lunn (né en 1956), compositeur britannique.
 Joseph Lunn (1784-1863), dramaturge anglais.
 Laurence Lunn (1896-1946), footballeuse anglaise.
 Louise Kirkby Lunn (1873-1930), chanteuse anglaise.

Toponyme 
 Lunn Island, île de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Planète mineure 

 3208 Lunn, astéroïde

Cuisine 
 Sally Lunn bun, type de brioche